- японская аниме-студия,основанная 1 мая 2014 г.

О компании
Кроме основного направления (анимация) студия также занимается производством рекламных роликов, посредничеством в авторских правах и производством веб-контента.Планирование и производство анимации, видео в прямом эфире и т.д. Планирование и производство TVCM. Посредничество в защите авторских прав, Веб-фильм Планирование и производство интернет-контента.

Представитель: Такаши Сакураи

Число сотрудников в общем счёте 16, а именно 9 мужчин и 7 женщин (На октябрь 2021). 

Капитал компании составляет около  300 миллионов иен.

Работы

Телевизионные сериалы

OVA

ONA

Примечания

Ссылки
 

Аниме-студии
Компании Токио